

Hydronymes 
 La Rémarde affluent de l'Orge est une rivière française des départements des Yvelines et de l'Essonne.
 La Rémarde affluent de la Voise est une rivière française des départements des Yvelines et d'Eure-et-Loir.